Traktat INF
 Interferony
 Plik INF
 International Naturist Federation
 Infimum